Джиро делла Провинция ди Милан () — однодневная велогонка в формате парной велогонки, с 1917 по 1943 год проводившаяся в итальянской провинции Милан. Состояла из двух дисциплин: парной шоссейной гонки на время и парной гонки преследования на треке, за исключением 1932 года. В 1921, 1922, 1924, 1925 и 1939 годах гонка проводилась дважды. Победителями соревнования становились лучшие итальянские велогонщики своего поколения, такие как Костанте Джирарденго, Джино Бартали, Фаусто Коппи.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Джиро делла Провинция ди Милан на Memoireducyclisme

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии